Чемпионат Венгрии по футболу 2001/2002 проходил с 14 июля 2001 года по 25 мая 2002 года. Победу в чемпионате в 1-й раз в своей истории одержал клуб «Залаэгерсег».

По итогам прошлого сезона в Венгерский национальный чемпионат II вылетели клубы «Татабанья», «Ньиредьхаза», «Надьканижа» и «Печ».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#aaaaaa; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Результаты матчей

Бомбардиры 
 Источник: MLSZ ''

Ссылки 
 Официальный сайт

2001/2002
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 2001 году
Спорт в Венгрии в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002